Ульрик Манфред II (, Manfredo Udalrico; 975/992 — 29 октября 1033/1034) — маркграф Турина и Сузы из династии Ардуиниды.

Биография

Правление 
Ульрик Манфред был сыном Манфреда I Туринского и Прангарды, дочери графа Каноссы Адальберто Атто. Приблизительно в 1000 году он унаследовал большую по площади марку с центром в Турине. Диплом, датированный 31 июля 1001 года, удостоверяет, что за верную службу император Оттон III подтверждает за Ульриком Манфредом все его владения и дарует ему привилегии. В этом документе он именуется «маркграф Ульрик называемый Манфред» (Odelrico marchioni qui Mainfredus nominatur).

Ульрик Манфред старался упрочить своё положение в качестве самого могущественного князя Северной Италии. Ему удалось расширить свои владения за счет Иврейской марки.

Хартии Ульрика Манфреда от 1021 и 1031 годов указывают на то, что в его власти находились Турин, Альбенга, Вентимилья, Ориате, Тортона и Верчелли.

В борьбе Ардуина Иврейского с императором Генрихом придерживался нейтралитета. В 1016 году воевал с маркграфом Тосканы Бонифацием III и смог расширить свои владения. После смерти Генриха II приглашал герцога Аквитании Гильома V занять итальянский трон.

В мае 1028 года Ульрик Манфред и его жена Берта основали монастырь Святой Марии в Караманье. В июле 1029 года они же и брат Ульрика Манфреда епископ Асти Альрик основали бенедиктинское аббатство Сен-Жюсто в Сузе.

Ульрик Манфред умер в 1033 или 1034 году и был похоронен в Туринском кафедральном соборе.

Семья 
Не позднее 1014 года Ульрик Манфред II женился на Берте Миланской, дочери Оберто II из рода Обертенги (в том году император Генрих II утвердил их совместное пожалование монастырю Фруттуария).
У них было трое дочерей:
 Аделаида Сузская
 Иммилла
 Берта

Примечания

Литература 
 Die Urkunden Otto des III. (Ottonis III. Diplomata), MGH Diplomata II (Hannover, 1893), онлайн: Monumenta Germaniae Historia
 W. Trillmich, Kaiser Konrad II und seine Zeit (1991)
 H. Bresslau, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Konrad II., 2 vols. (1884), онлайн: archive.org
 C.W. Previté-Orton, The Early History of the House of Savoy (1000—1233) (Cambridge, 1912), онлайн: archive.org
 G. Sergi, ‘Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di Torino,’ in Studi Medievali XII (1971), 637—712
 G. Sergi, ‘I poli del potere pubblico e dell’orientamento signorile degli Arduinici: Torino e Susa, in La contessa Adelaide e la società del secolo XI, a special edition of Segusium 32 (1992), стр. 61-76
 H. Fichtenau, Heretics and Scholars in the High Middle Ages, 1000—1250 (1998).

Ссылки 
 Medieval Lands Project: Northern Italy, 900—1100.
 Manfred II. Olderich, Markgraf von Turin (1000—1035) 

Умершие в 1030-е годы
Маркграфы Турина
Правители Европы XI века